Карачаевка (река) — река в Тульской области.
 Карачаевка (село) — село в Мартукском районе Актюбинской области, ликвидировано в 2000-е годы.
Есть народ карачаевцы , почему это не указано ?